

Sigle 
 WKT – acronimo di Well-Known Text, formato per la codifica di dati geometrici/geografici vettoriali